Doctorandus (drs.), een academische titel
 DRS (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 DRS (omroep), een Zwitserse omroep
 Drag reduction system, een term uit de autosport
 Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, een Surinaamse politieke partij